Агусти́на Эстеба́н Баррие́ль (; ) — советская медсестра испанского происхождения, участница Великой Отечественной войны (битва за Москву).

Биография 
Родилась в 1915 году в Барселоне. В молодости была флористкой, работала в цветочном магазине. В 1937 году во время Гражданской войны в Испании Эстебан Барриель вступила в Коммунистическую партию. Вскоре иммигрировала в СССР вместе со своим мужем Хосе Кастело.

Агустина была среди ополченцев в тяжёлые дни Великой Отечественной войны, когда немецкие части стояли у ворот Москвы. Её приняли на работу медсестрой в 4-ю роту, состоящую из испанцев Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН). После того, как войска нацистской Германии были отброшены от стен Москвы, Агустина прошла обучение вместе с другими молодыми испанцами на краткосрочных спецкурсах по специальности медсестра-радистка. Командование отправило её работать медсестрой в госпиталях.

21 августа 1942 года она была принята вольнонаёмной в эвакуационный госпиталь № 2943. Здесь она проработала до апреля 1943 года.

20 сентября 1945 года была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

После окончания Великой Отечественной войны Агустина Эстебан Барриэль проживала в Москве. Она пошла работать на фабрику художественных изделий. Её второй русский муж погиб на фронте и, таким образом, Агустина осталась вдовой.

В одном из московских военкоматов Агустина получила удостоверение об участии в Великой Отечественной войне, по которому ей полагались определённые льготы, установленные законодательством Российской Федерации.

Скончалась 12 марта 2005 года в Москве.

Примечания

Литература 
 Roque Serna Martínez. Heroísmo español en Rusia. — Madrid, 1981, pag. 30-34, 41-44, foto // Роке Серна Мартинес. Испанский героизм в России. — Мадрид, 1981, стр.30-34, 41-44, фото.
 Ángel Luis Encinas Moral. Fuentes Históricas para el Estudio de la Emigración Española a la U.R.S.S. (1936—2007), pag. 282 // Анхель Луис Энсинас Мораль. Исторические источники для изучения испанской эмиграции в СССР (1936—2007), стр. 282.
 

Члены Коммунистической партии Испании
Медсёстры
Участники битвы за Москву
Иммигрировавшие в СССР из Испании